Ensifera puede referirse a:
 Ensifera, un género de colibríes de una sola especie (colibrí picoespada).
 Ensifera, un suborden de insectos (saltamontes).